Michigan Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Michigan Township (Clinton County, Indiana)
 Michigan Township (LaPorte County, Indiana)
 Michigan Township (Kansas)
 Michigan Township (Nebraska)
 Michigan Township (Grand Forks County, North Dakota)
 Michigan Township (Nelson County, North Dakota)